Saudade, sentimento
Ou ainda:
 Rio Saudades, rio de Santa Catarina
 East Lynne, filme de 1931 conhecido em Portugal como Saudade
 Saudade (álbum de João Mineiro & Marciano)
 Saudade (álbum de Thievery Corporation)
 Saudade (canção de Jane Duboc)

Localidades

 Saudade (Belo Horizonte), bairro do Distrito Sede do Município de Barra Mansa, Estado do Rio de Jane
 Saudade (Barra Mansa), bairro
 Saudade (São Tomé)
 Saudades (Santa Catarina), município de Santa Catarina
 Serra da Saudade, município de Minas Gerais

Desambiguação
Desambiguações de topônimos